Уолтер де Фоконберг (; до 1254 — 1 или 2 ноября 1304) — английский аристократ, 1-й барон Фоконберг с 1295 года.

Биография 
Уолтер де Фоконберг принадлежал к английскому рыцарскому роду французского происхождения, представители которого владели землями в Холдернессе. Он был сыном и наследником сэра Петера де Фоконберга и Маргарет де Монтфлишет. Большую часть своей жизни Уолтер находился на королевской службе. В 1254 году он воевал в Гаскони под началом Симона де Монфора, 6-го графа Лестера. Позже Фоконберг, по-видимому, примкнул к восстанию Монфора, так как его владения были конфискованы; он смог вернуть земли только после выплаты в королевскую казну 250 фунтов (1258). Король Эдуард I ценил Фоконберга как советника и в 1295 году вызвал его в свой парламент в качестве лорда. Это событие считается началом истории баронии Фоконберг.

Уолтер был женат на Агнессе Брюс, сестре и наследнице сэра Петера Брюса. Благодаря этому браку он приобрёл замок Скелтон. Наследником Фоконберга стал сын, тоже Уолтер.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Участники второй баронской войны
Уолтер Фоконберг, 1-й барон Фоконберг